Mademoiselle de Paris, chanson française  créée en 1948 par Jacqueline François
 Mademoiselle de Paris, film français de Walter Kapps, sorti en 1955
 Mademoiselle de Paris, film pornographique français, sorti en 2010